Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk 21–22 sierpnia 2008 w Pekinie, w Chinach.

Pierwotnie brązowy medal w konkurencji indywidualnej kobiet otrzymała Ukrainka Wiktoria Tereszczuk. W 2017 roku Tereszczuk została zdyskwalifikowana za doping. Próbka B potwierdziła, że w jej organizmie wykryto steryd anaboliczny turinabol. Brązowy medal przyznano Białorusince Anastasiji Samusiewicz.

Format zawodów 
Pięciobój nowoczesny składał się z pięciu konkurencji, z których wszystkie odbywały się w ciągu jednego dnia:
 Strzelectwo: Strzelanie z pistoletu pneumatycznego 4,5 mm (zawodnik musi oddać 20 strzałów, po jednym w każdą tarczę). Wynik oparty na liczbie celnych strzałów.
 Szermierka: zawody w stylu round-robin, jednoprzyciskowa szpada. Wynik oparty na procentowym udziale wygranych.
 Pływanie: 200 m stylem dowolnym. Wynik oparty na czasie.
 Jeździectwo: zawody w skokach przez przeszkody. Punktacja oparta na karach za upadłe pręty, odmowy, upadki i przekroczenie limitu czasu.
 Bieganie: bieg na 3 km. Starty są rozłożone na przemian (na podstawie punktów z pierwszych czterech konkurencji), wygrywa ten, kto jako pierwszy przekroczy linię mety.
Zawody strzeleckie i szermiercze odbyły się w China National Convention Centre, zawody pływackie rozegrano w Ying Tung Natatorium, a jeździectwo oraz bieganie na Beijing Olympic Sports Center Stadium.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni (indywidualnie)

Kobiety (indywidualnie)

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008